Braunhofer ist der Familienname folgender Personen:

 Carl Braunhofer (1799–1846), österreichischer Theaterschauspieler
 Julius Braunhofer (1829–1867), österreichischer Theaterschauspieler
 Patrick Braunhofer (* 1998), italienischer Biathlet

Siehe auch:
 Braunhof